Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 7 по 13 февраля 2016 в городе Аомори.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в марте 2016 в городе Суифт-Каррент (Саскачеван, Канада).

Победителями чемпионата стала команда скипа Сацуки Фудзисава, победившая в финале команду скипа Тори Коана. Бронзовые медали завоевала команда скипа Аюми Огасавара.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2016.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#ccffcc
| 1||align=left|Сацуки Фудзисава ||  * || 6:3||11:3|| 6:5|| 7:3|| 4:7|| 6:5||13:1||11:4|| 7 || 1 ||2
|-
| 2||align=left|Рина Ида         || 3:6||  * || 8:7|| 3:5|| 9:2|| 4:9||8:10||12:3|| 4:8|| 3 || 5 ||6
|-
| 3||align=left|Мидзуки Китагути ||3:11|| 7:8||  * || 4:7|| 6:9|| 1:8|| 6:3||16:2|| 8:9|| 2 || 6 ||7
|- bgcolor=#ffffcc
| 4||align=left|Тори Коана       || 5:6|| 5:3|| 7:4||  * || 5:7|| 2:8|| 7:9||10:7||10:3|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Сэйна Накадзима  || 3:7|| 2:9|| 9:6|| 7:5||  * || 2:8|| 9:7|| 8:3||10:4|| 5 || 3 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Аюми Огасавара   || 7:4|| 9:4|| 8:1|| 8:2|| 8:2||  * || 9:6||10:4|| 7:2|| 8 || 0 ||1
|-
| 7||align=left|Natsuki Saito    || 5:6||10:8|| 3:6|| 9:7|| 7:9|| 6:9||  * ||2:13|| 3:6|| 2 || 6 ||7
|-
| 8||align=left|Emi Sato         ||1:13||3:12||2:16||7:10|| 3:8||4:10||13:2||  * ||5:11|| 1 || 7 ||9
|- bgcolor=#ffffcc
| 9||align=left|Misaki Tanaka    ||4:11|| 8:4|| 9:8||3:10||4:10|| 2:7|| 6:3||11:5||  * || 4 || 4 ||4
|}
 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

 Тай-брейк 
11 февраля, 14:40

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
11 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 12 февраля, 13:00 Матч за 3-е место 12 февраля, 20:00 Финал 13 февраля, 12:30''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2016 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2016

Спорт в Японии в 2016 году
Спортивные соревнования в Аомори
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2016 года